Yoshio ist der Familienname folgender Personen:

 Kaina Yoshio (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yoshio Kōsaku (1724–1800), japanischer Dolmetscher